Sineleutherus — род вымерших млекопитающих из подотряда Euharamiyida подкласса аллотериев, обитавших в  юрском периоде (168,3—157,3 млн лет назад) на территории современных Китая и России. 

Название рода означает «китайский Eleutherodon».

Систематика 
Наиболее близки к Sineleutherus роды: Arboroharamiya, Eleutherodon, Shenshou.

Классификация 
Включает два вымерших вида:
 Sineleutherus uyguricus найден в Китае в отложениях верхнеюрского оксфордского яруса и описан в 2010 году.
 Sineleutherus issedonicus найден в России в среднеюрских отложениях батского яруса и описан в 2011 году российскими палеонтологами А. О. Аверьяновым, С. А. Краснолуцким и А. В. Лопатиным. Несколько его зубов удалось отыскать в 2005 году в Сибири на территории Шарыповского района Красноярского края.

Палеоэкология 
Следы зубов Sineleutherus uyguricus были обнаружены на шейном ребре завропода из семейства Mamenchisauridae, найденном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Вероятно, эти мелкие млекопитающие иногда вносили разнообразие в свой рацион, состоящий из насекомых, объедая туши умерших динозавров.

Примечания

Ссылки 
 Положение Sineleutherus на древе млекопитающих

Аллотерии
Млекопитающие юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии из юрских отложений России